Fantazja – muzyka
 Fantazja – psychologia
 Fantazja – film animowany wytwórni Walta Disneya z 1940 roku
 Fantazja 2000 – animowany film z wytwórni Walta Disneya z 1999 roku
 Fantasy – nurt literacki, obejmujący także inne dziedziny twórczości, wywodzący się z szeroko rozumianej fantastyki
 Fantazja – wymyślona kraina z powieści Niekończąca się historia i jej ekranizacji